Enderlin peut faire référence à :

Patronyme
Achille Enderlin (1893-1927), pionnier français de l'aviation, pilote d'essai de la Société des lignes Latécoère.
Charles Enderlin (né en 1945), journaliste franco-israélien de radio et de télévision ;
Joseph Louis Enderlin (1851-1940), sculpteur français ;
Serge Enderlin (né en 1969), journaliste suisse de presse écrite ;

Toponyme
Enderlin, ville du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme